Вільгельміна Івановська (1905—1999) — польська вчена-астроном.
 Івановська Олена Петрівна (1968) — українська фольклористка, професор, доктор філологічних наук.

Івановська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Івановська — село, Бабаєвський район Вологодська область
 Івановська — присілок, Колензьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Івановська — присілок, Липецьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Івановська — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Івановська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Івановська — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Івановська 1-а
 Івановська область
 Івановське
 Івановський

Прізвища